Zkratka (značka) BFI může znamenat: 

 Britský filmový institut (zkratka BFI) – britská instituce na podporu kinematografie
 Blaise Index Disc Image (přípona .bfi) – typ souborů diskových obrazů, podporovaných například v programu MagicISO